Kors ist der Familienname folgender Personen:

 Alan Charles Kors, US-amerikanischer Historiker
 Eva-Maria Kors (* 1942), deutsche Politikerin (CDU)
 Michael Kors (eigentlich Karl Anderson; * 1959), US-amerikanischer Modedesigner

KORS (ICAO-Code) steht für
 Flugplatz Orca Island, ein Flugplatz im Bundesstaat Washington, USA

Siehe auch:
 Kohrs
 Koers